Драган Марковић може бити:

 Драган Марковић (политичар), српски политичар, председника странке Јединствене Србије
 Драган Марковић (кошаркаш), српски кошаркаш
 Драган Марковић (фудбалер), српски фудбалер
 Драган Марковић (рукометаш), бивши рукометаш, а тренутно рукометни тренер
 Драган Марковић (новинар), српски новинар, уредник НИН-а
 Драган Марковић Маре, блуз гитариста
 Драган Марковић, српски песник